Tiempo Argentino es el nombre de dos diarios del mencionado país, uno desaparecido y otro en circulación:
 Tiempo Argentino (1982-1986)
 Tiempo Argentino (diario fundado en 2010)